Tenia – vermi platelminti parassiti, responsabili della cisticercosi e della teniasi.
Tenia – ispessimento muscolare del colon.
Tenia – fascia frontale data ai vincitori di gare nell'antica Grecia.
Tenia – modanatura a profilo rettilineo che appare nell'ordine dorico.

Pagine correlate

Nome comune di vermi dei Platelminti
Tenia del cane.
Tenia diminuta.
Tenia murina.
Tenia saginata.
Tenia solitaria.
Tenia del cane e dell'uomo.
Tenia del pesce.